Владимир Аршинов:
 Аршинов, Владимир Васильевич (1879—1955) — русский минералог и изобретатель, профессор.
 Аршинов, Владимир Иванович (род. 1941) — советский и российский философ.